Капитоли́йская волчи́ца () — бронзовая скульптура, изображающая (примерно в натуральную величину) волчицу, вскармливающую молоком двоих младенцев — Ромула и Рема, легендарных основателей города Рима.

Датировка скульптуры, хранящейся в Капитолийских музеях, спорна. Изображение волчицы длительное время считалось произведением древних этрусков и датировалось по стилистическим признакам V веком до н. э. Новейшие датировки, сделанные в XXI веке, — по технологии литья, по радиоуглеродному анализу включений и другие — указывают на время Высокого Средневековья (XI—XIII века н. э.).

Упоминания сходного произведения, находящегося в Риме, известны еще со времён античности, этот же сюжет изображён на множестве древнеримских монет. Считается, что волк был тотемом сабинов и этрусков, а скульптура перенесена в Рим в знак слияния римлян с этими народами.

История 

Впервые Капитолийская волчица упоминается в «Естественной истории» Плиния; по его словам, скульптура стояла на Римском форуме около священной смоковницы. Цицерон пишет, что скульптура располагалась на Капитолийском холме и однажды была поражена молнией; также он упоминает скульптуру «младенца, питающегося молоком волчицы».

Монах-летописец Бенедикт c горы Соракт (X век) пишет о «судилище, устроенном в Латеранском дворце, в месте, называемом [неразборчиво], а иначе — Матерью римлян», это позволяет делать предположение о нахождении скульптуры в Латеранском дворце с IX века.  Суды и казни «у Волчицы» упоминаются вплоть до 1450 года. По распоряжению Сикста IV изваяние перенесли в Палаццо-дей-Консерватори (1473). В конце XV века были отлиты бронзовые фигурки Ромула и Рема; работа приписывается мастеру Антонио дель Поллайоло. Гравюра на дереве, сопровождающая издание популярного в Средние века сборника «Чудеса града Римского» (, 1499), изображает Капитолийскую волчицу уже с мальчиками.

Во времена Бенито Муссолини Капитолийская волчица использовалась как пропагандистский символ, воплощавший стремление фашистского режима возродить Римскую империю. В 1960 году изображения скульптуры использовались на плакатах и эмблеме прошедших в Риме Олимпийских игр.

Копии скульптуры установлены в США, Испании, Бразилии, Македонии, Румынии, Молдове, Таджикистане, Швеции (в Миллесгордене, Стокгольм), Франции (Париж) и других странах.

Пересмотр датировки 
Авторство фигур младенцев Ромула и Рема, очевидно выполненных в другой манере, было зафиксировано документально. Их добавил к скульптуре Антонио дель Поллайоло в XV веке.

В 2006 году Анна Мария Карруба (Anna Maria Carruba), специалист по металлургии, реставрировавшая Капитолийскую волчицу, обнародовала свои выводы: по её мнению, скульптуру самой волчицы (не младенцев) не могли сделать раньше VIII—X веков. Дело в том, что в античности не умели отливать большие фигуры целиком: их делали по частям, а потом сваривали. Волчица же была изготовлена сразу и целиком.

В 2007—2008 годах ученые университета Салерно провели ряд анализов материала скульптуры, радиоуглеродное и термолюминесцентное датирование показало, что с вероятностью 95,4 % фигура волчицы была отлита между XI и XII веком нашей эры. 

В 2012 году было сделано официальное заявление, согласно которому, наиболее вероятная дата создания скульптуры находится между 1021 и 1153 годами.

В 2019 году радиоуглеродное исследование органических включений, извлеченных из внутренней части статуи, окончательно подтвердило дату создания волчицы XI-XII веками нашей эры.

См. также 
 Химера из Ареццо — другой знаменитый образец этрусской скульптуры.
 Список античных бронз
 Арсена — волчица в тюркской мифологии

Примечания

Ссылки 

 Сайт Капитолийских музеев 

Скульптура Средних веков
Бронзовые скульптуры XI века
Бронзовые скульптуры XII века
Бронзовые скульптуры XV века
Памятники Рима
Памятники животным
Экспонаты Капитолийских музеев
Цветаевская коллекция слепков
Волки в культуре и искусстве